Mount Edward ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount Edward (Ellsworthland)
 Mount Edward (Mac-Robertson-Land)